Список всех описанных видов пауков семейства Dysderidae на 4 декабря 2013 года. 24 рода, 481 вид

Cryptoparachtes 
Cryptoparachtes Dunin, 1992
 Cryptoparachtes adzharicus Dunin, 1992 — Грузия
 Cryptoparachtes charitonowi (Mcheidze, 1972) — Грузия
 Cryptoparachtes fedotovi (Charitonov, 1956) — Грузия, Азербайджан

Dasumia 
Dasumia Thorell, 1875
 Dasumia amoena (Kulczynski, 1897) — Восточная Европа, Россия
 Dasumia canestrinii (L. Koch, 1876) — Южная Европа
 Dasumia carpatica (Kulczynski, 1882) — Восточная Европа
 Dasumia cephalleniae Brignoli, 1976 — Греция
 Dasumia chyzeri (Kulczynski, 1906) — Восточная Европа
 Dasumia crassipalpis (Simon, 1882) — Сирия, Израиль
 Dasumia diomedea Caporiacco, 1947 — Италия
 Dasumia gasparoi Kunt, Ozkutuk & Elverici, 2011 — Турция
 Dasumia kusceri (Kratochvil, 1935) — Греция
 Dasumia laevigata (Thorell, 1873) — Европа
 Dasumia mariandyna Brignoli, 1979 — Турция
 Dasumia nativitatis Brignoli, 1974 — Греция
 Dasumia sancticedri Brignoli, 1978 — Ливан
 Dasumia taeniifera Thorell, 1875 — Франция, Швейцария, Италия

Dysdera 
Dysdera Latreille, 1804
 Dysdera aberrans Gasparo, 2010 — Италия
 Dysdera aciculata Simon, 1882 — Алжир
 Dysdera aculeata Kroneberg, 1875 — Центральная Азия, Хорватия (ввезён)
 Dysdera adriatica Kulczynski, 1897 — Австрия, Балканы
 Dysdera affinis Ferrandez, 1996 — Испания
 Dysdera afghana Denis, 1958 — Афганистан
 Dysdera alegranzaensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera alentejana Ferrandez, 1996 — Португалия
 Dysdera ambulotenta Ribera, Ferrandez & Blasco, 1985 — Канарские острова
 Dysdera anatoliae Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysdera ancora Grasshoff, 1959 — Италия
 Dysdera andamanae Arnedo & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera andreini Caporiacco, 1928 — Италия
 Dysdera aneris Macias-Hernandez & Arnedo, 2010 — Селваженш
 Dysdera anonyma Ferrandez, 1984 — Испания
 Dysdera apenninica Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera apenninica aprutiana Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera arabiafelix Gasparo & van Harten, 2006 — Йемен
 Dysdera arabica Deeleman-Reinhold, 1988 — Оман
 Dysdera arabisenen Arnedo & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera argaeica Nosek, 1905 — Турция
 Dysdera arganoi Gasparo, 2004 — Италия
 Dysdera armenica Charitonov, 1956 — Армения, Грузия
 Dysdera arnoldii Charitonov, 1956 — Центральная Азия
 Dysdera asiatica Nosek, 1905 — Турция
 Dysdera atlantea Denis, 1954 — Марокко
 Dysdera atlantica Simon, 1909 — Марокко
 Dysdera aurgitana Ferrandez, 1996 — Испания
 Dysdera azerbajdzhanica Charitonov, 1956 — Россия, Грузия, Азербайджан
 Dysdera baetica Ferrandez, 1984 — Испания
 Dysdera bandamae Schmidt, 1973 — Канарские острова
 Dysdera baratellii Pesarini, 2001 — Италия
 Dysdera beieri Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera bellimundi Deeleman-Reinhold, 1988 — Черногория, Албания
 Dysdera bernardi Denis, 1966 — Ливия
 Dysdera bicolor Taczanowski, 1874 — Французская Гвиана
 Dysdera bicornis Fage, 1931 — Испания
 Dysdera bidentata Dunin, 1990 — Азербайджан
 Dysdera bogatschevi Dunin, 1990 — Грузия, Азербайджан
 Dysdera borealicaucasica Dunin, 1991 — Россия
 Dysdera bottazziae Caporiacco, 1951 — Италия, Хорватия
 Dysdera breviseta Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera brevispina Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera brignoliana Gasparo, 2000 — Италия
 Dysdera brignolii Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera caeca Ribera, 1993 — Марокко
 Dysdera calderensis Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Dysdera castillonensis Ferrandez, 1996 — Испания
 Dysdera centroitalica Gasparo, 1997 — Италия
 Dysdera cephalonica Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera charitonowi Mcheidze, 1979 — Грузия
 Dysdera chioensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera circularis Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera coiffaiti Denis, 1962 — Мадейра
 Dysdera collucata Dunin, 1991 — Армения
 Dysdera concinna L. Koch, 1878 — Азербайджан, Иран
 Dysdera corfuensis Deeleman-Reinhold, 1988 — Албания, Корфу
 Dysdera cornipes Karsch, 1881 — Ливия
 Dysdera cribellata Simon, 1883 — Канарские острова
 Dysdera cribrata Simon, 1882 — Франция
 Dysdera cristata Deeleman-Reinhold, 1988 — Сирия, Ливан
 Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 — Повсеместно
 Dysdera crocata mutica Simon, 1911 — Алжир
 Dysdera crocata parvula Simon, 1911 — Алжир
 Dysdera crocolita Simon, 1911 — Алжир
 Dysdera curviseta Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Dysdera cylindrica O. P.-Cambridge, 1885 — Кашмир
 Dysdera daghestanica Dunin, 1991 — Россия
 Dysdera dentichelis Simon, 1882 — Ливан
 Dysdera deserticola Simon, 1911 — Алжир
 Dysdera diversa Blackwall, 1862 — Мадейра
 Dysdera drescoi Ribera, 1983 — Марокко
 Dysdera dubrovninnii Deeleman-Reinhold, 1988 — Балканы, Албания, Румыния, Словакия
 Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988 — Россия, Украина, Грузия, Азербайджан
 Dysdera dysderoides (Caporiacco, 1947) — Эфиопия
 Dysdera edumifera Ferrandez, 1983 — Испания
 Dysdera enghoffi Arnedo, Oromi & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera enguriensis Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) — Европа до Грузии
 Dysdera erythrina fervida Simon, 1882 — Корсика, Балеарские острова
 Dysdera erythrina lantosquensis Simon, 1882 — Франция, Австрия, Чехия, Словакия
 Dysdera erythrina provincialis Simon, 1882 — Франция
 Dysdera espanoli Ribera & Ferrandez, 1986 — Испания
 Dysdera esquiveli Ribera & Blasco, 1986 — Канарские острова
 Dysdera falciformis Barrientos & Ferrandez, 1982 — Испания
 Dysdera fedtschenkoi Dunin, 1992 — Таджикистан
 Dysdera ferghanica Dunin, 1985 — Кыргыстан
 Dysdera festai Caporiacco, 1929 — Родос
 Dysdera flagellata Grasshoff, 1959 — Италия
 Dysdera flagellifera Caporiacco, 1947 — Италия
 Dysdera flagellifera aeoliensis Alicata, 1973 — Италия
 Dysdera flavitarsis Simon, 1882 — Испания
 Dysdera fragaria Deeleman-Reinhold, 1988 — Родос
 Dysdera fuscipes Simon, 1882 — Португалия, Испания, Франция
 Dysdera fustigans Alicata, 1966 — Италия
 Dysdera gamarrae Ferrandez, 1984 — Испания
 Dysdera gemina Deeleman-Reinhold, 1988 — Израиль
 Dysdera ghilarovi Dunin, 1987 — Азербайджан
 Dysdera gibbifera Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera gigas Roewer, 1928 — Крит
 Dysdera gmelini Dunin, 1991 — Грузия
 Dysdera gollumi Ribera & Arnedo, 1994 — Канарские острова
 Dysdera gomerensis Strand, 1911 — Канарские острова
 Dysdera granulata Kulczynski, 1897 — Италия, Балканы, Албания
 Dysdera gruberi Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysdera guayota Arnedo & Ribera, 1999 — Канарские острова
 Dysdera halkidikii Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera hamifera Simon, 1911 — Алжир
 Dysdera hamifera macellina Simon, 1911 — Алжир
 Dysdera hattusas Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysdera helenae Ferrandez, 1996 — Испания
 Dysdera hernandezi Arnedo & Ribera, 1999 — Канарские острова
 Dysdera hiemalis Deeleman-Reinhold, 1988 — Крит
 Dysdera hirguan Arnedo, Oromi & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera hirsti Denis, 1945 — Алжир
 Dysdera hungarica Kulczynski, 1897 — Восточная Европа до Азербайджана
 Dysdera hungarica atra Mcheidze, 1979 — Грузия, Азербайджан
 Dysdera hungarica subalpina Dunin, 1992 — Россия
 Dysdera iguanensis Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Dysdera imeretiensis Mcheidze, 1979 — Грузия
 Dysdera incertissima Denis, 1961 — Марокко
 Dysdera incognita Dunin, 1991 — Россия
 Dysdera inermis Ferrandez, 1984 — Испания
 Dysdera inopinata Dunin, 1991 — Грузия
 Dysdera insulana Simon, 1883 — Канарские острова
 Dysdera jana Gasparo & Arnedo, 2009 — Сардиния
 Dysdera karabachica Dunin, 1990 — Азербайджан
 Dysdera kollari Doblika, 1853 — от Балкан да Украины
 Dysdera kronebergi Dunin, 1992 — Таджикистан
 Dysdera kugitangica Dunin, 1992 — Туркменистан
 Dysdera kulczynskii Simon, 1914 — Франция, Италия
 Dysdera kusnetsovi Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera labradaensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera lagrecai Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera lancerotensis Simon, 1907 — Канарские острова
 Dysdera lata Reuss, 1834 — от Средиземноморья до Грузии
 Dysdera laterispina Pesarini, 2001 — Греция
 Dysdera leprieuri Simon, 1882 — Алжир
 Dysdera levipes Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Dysdera ligustica Gasparo, 1997 — Италия
 Dysdera limitanea Dunin, 1985 — Туркменистан
 Dysdera limnos Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera liostetha Simon, 1907 — Канарские острова
 Dysdera littoralis Denis, 1962 — Марокко
 Dysdera longa Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera longibulbis Denis, 1962 — Мадейра
 Dysdera longimandibularis Nosek, 1905 — Турция, Кипр
 Dysdera longirostris Doblika, 1853 — Восточная Европа до Украины
 Dysdera lubrica Simon, 1907 — Египт
 Dysdera lucidipes Simon, 1882 — Алжир
 Dysdera lucidipes melillensis Simon, 1911 — Марокко
 Dysdera lusitanica Kulczynski, 1915 — Португалия, Испания
 Dysdera machadoi Ferrandez, 1996 — Португалия, Испания
 Dysdera macra Simon, 1883 — Канарские острова
 Dysdera madai Arnedo, 2007 — Канарские острова
 Dysdera mahan Macias-Hernandez & Arnedo, 2010 — Канарские острова
 Dysdera maronita Gasparo, 2003 — Ливан
 Dysdera martensi Dunin, 1991 — Россия, Грузия
 Dysdera mauritanica Simon, 1909 — Марокко
 Dysdera mauritanica aurantiaca Simon, 1909 — Марокко
 Dysdera maurusia Thorell, 1873 — Алжир, возможно Венгрия, Словакия, США
 Dysdera mazini Dunin, 1991 — Армения, Азербайджан
 Dysdera meschetiensis Mcheidze, 1979 — Грузия
 Dysdera minuta Deeleman-Reinhold, 1988 — Родос
 Dysdera minutissima Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera mixta Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysdera montanetensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera monterossoi Alicata, 1964 — Италия
 Dysdera mordax L. Koch, 1882 — Мальорка
 Dysdera mucronata Simon, 1911 — Марокко, Испания
 Dysdera murphiorum Deeleman-Reinhold, 1988 — Корфу, Албания
 Dysdera nenilini Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera neocretica Deeleman-Reinhold, 1988 — Крит
 Dysdera nesiotes Simon, 1907 — Селваженш, Канарские острова
 Dysdera nicaeensis Thorell, 1873 — Франция, Италия
 Dysdera ninnii Canestrini, 1868 — Центральная, Южная Европа до Украины
 Dysdera nomada Simon, 1911 — Тунис
 Dysdera nubila Simon, 1882 — Корсика, Италия
 Dysdera orahan Arnedo, Oromi & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera ortunoi Ferrandez, 1996 — Испания
 Dysdera osellai Alicata, 1973 — Италия
 Dysdera paganettii Deeleman-Reinhold, 1988 — Италия
 Dysdera pamirica Dunin, 1992 — Таджикистан
 Dysdera pandazisi Hadjissarantos, 1940 — Греция
 Dysdera paucispinosa Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera pavani Caporiacco, 1941 — Италия
 Dysdera pectinata Deeleman-Reinhold, 1988 — Болгария, Македония, Греция
 Dysdera pharaonis Simon, 1907 — Египт
 Dysdera pococki Dunin, 1985 — Туркменистан
 Dysdera pominii Caporiacco, 1947 — Италия
 Dysdera portisancti Wunderlich, 1995 — Мадейра
 Dysdera praepostera Denis, 1961 — Марокко
 Dysdera presai Ferrandez, 1984 — Испания
 Dysdera pretneri Deeleman-Reinhold, 1988 — Хорватия, Черногория, Греция, Корфу
 Dysdera pristiphora Pesarini, 2001 — Италия
 Dysdera punctata C. L. Koch, 1838 — Юго-Восточная Европа до Грузии
 Dysdera punctocretica Deeleman-Reinhold, 1988 — Корфу
 Dysdera raddei Dunin, 1990 — Азербайджан
 Dysdera ramblae Arnedo, Oromi & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera ratonensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera ravida Simon, 1909 — Марокко
 Dysdera richteri Charitonov, 1956 — Азербайджан, Армения, Грузия
 Dysdera roemeri Strand, 1906 — Эфиопия
 Dysdera romana Gasparo & Di Franco, 2008 — Италия
 Dysdera romantica Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera rostrata Denis, 1961 — Марокко
 Dysdera rubus Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция, Греция
 Dysdera rudis Simon, 1882 — Франция
 Dysdera rugichelis Simon, 1907 — Канарские острова
 Dysdera rullii Pesarini, 2001 — Италия
 Dysdera sanborondon Arnedo, Oromi & Ribera, 2000 — Канарские острова
 Dysdera satunini Dunin, 1990 — Азербайджан
 Dysdera scabricula Simon, 1882 — Франция, Испания
 Dysdera sciakyi Pesarini, 2001 — Греция
 Dysdera seclusa Denis, 1961 — Марокко
 Dysdera sefrensis Simon, 1911 — Марокко
 Dysdera shardana Opatova & Arnedo, 2009 — Сардиния
 Dysdera sibyllina Arnedo, 2007 — Канарские острова
 Dysdera sibyllinica Kritscher, 1956 — Италия
 Dysdera silana Alicata, 1965 — Италия
 Dysdera silvatica Schmidt, 1981 — Канарские острова
 Dysdera simbeque Macias-Hernandez & Arnedo, 2010 — Канарские острова
 Dysdera simoni Deeleman-Reinhold, 1988 — Сирия, Израиль, Ливан
 Dysdera snassenica Simon, 1911 — Марокко, Алжир
 Dysdera snassenica collina Simon, 1911 — Марокко
 Dysdera soleata Karsch, 1881 — Ливия
 Dysdera solers Walckenaer, 1837 — Колумбия
 Dysdera spasskyi Charitonov, 1956 — Грузия
 Dysdera spinicrus Simon, 1882 — от Балкан до Сирии
 Dysdera spinidorsa Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera subcylindrica Charitonov, 1956 — Центральная Азия
 Dysdera subnubila Simon, 1907 — Италия, Тунис, Египт
 Dysdera subsquarrosa Simon, 1914 — Франция, Италия
 Dysdera sultani Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция, Греция
 Dysdera sutoria Denis, 1945 — Марокко
 Dysdera tartarica Kroneberg, 1875 — Центральная Азия
 Dysdera tbilisiensis Mcheidze, 1979 — Грузия
 Dysdera tenuistyla Denis, 1961 — Марокко
 Dysdera tilosensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Dysdera topcui Gasparo, 2008 — Турция
 Dysdera tystshenkoi Dunin, 1989 — Туркменистан
 Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956 — Россия, Украина
 Dysdera unguimmanis Ribera, Ferrandez & Blasco, 1985 — Канарские острова
 Dysdera valentina Ribera, 2004 — Испания
 Dysdera vandeli Denis, 1962 — Мадейра
 Dysdera veigai Ferrandez, 1984 — Испания
 Dysdera ventricosa Grasshoff, 1959 — Италия
 Dysdera vermicularis Berland, 1936 — Кабо-Верде
 Dysdera verneaui Simon, 1883 — Канарские острова
 Dysdera vesiculifera Simon, 1882 — Алжир
 Dysdera vignai Gasparo, 2003 — Ливан
 Dysdera vivesi Ribera & Ferrandez, 1986 — Испания
 Dysdera volcania Ribera, Ferrandez & Blasco, 1985 — Канарские острова
 Dysdera werneri Deeleman-Reinhold, 1988 — Греция
 Dysdera westringi O. P.-Cambridge, 1872 — Восточная Средиземноморье
 Dysdera yguanirae Arnedo & Ribera, 1997 — Канарские острова
 Dysdera yozgat Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysdera zarudnyi Charitonov, 1956 — Центральная Азия, Афганистан

Dysderella 
Dysderella Dunin, 1992
 Dysderella caspica (Dunin, 1990) — Азербайджан
 Dysderella transcaspica (Dunin & Fet, 1985) — Туркменистан

Dysderocrates 
Dysderocrates Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1988
 Dysderocrates egregius (Kulczynski, 1897) — Венгрия, Румыния
 Dysderocrates gasparoi Deeleman-Reinhold, 1988 — Корфу
 Dysderocrates marani (Kratochvil, 1937) — Крит
 Dysderocrates regina Deeleman-Reinhold, 1988 — Турция
 Dysderocrates silvestris Deeleman-Reinhold, 1988 — Босния и Герцеговина, Черногория
 Dysderocrates storkani (Kratochvil, 1935) — Балканы

Folkia 
Folkia Kratochvil, 1970
 Folkia boudewijni Deeleman-Reinhold, 1993 — Хорватия
 Folkia haasi (Reimoser, 1929) — Хорватия
 Folkia inermis (Absolon & Kratochvil, 1933) — Хорватия
 Folkia lugens Brignoli, 1974 — Греция
 Folkia mrazeki (Nosek, 1904) — Черногория
 Folkia pauciaculeata (Fage, 1943) — Босния и Герцеговина
 Folkia subcupressa Deeleman-Reinhold, 1993 — Хорватия

Harpactea 
Harpactea Bristowe, 1939
 Harpactea abantia (Simon, 1884) — Греция
 Harpactea achsuensis Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea acuta Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea aeoliensis Alicata, 1973 — Италия
 Harpactea aeruginosa Barrientos, Espuny & Ascaso, 1994 — Испания
 Harpactea agnolettii Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea albanica (Caporiacco, 1949) — Албания
 Harpactea alexandrae Lazarov, 2006 — Болгария, Румыния, Украина
 Harpactea algarvensis Ferrandez, 1990 — Португалия
 Harpactea alicatai Brignoli, 1979 — Сардиния
 Harpactea angustata (Lucas, 1846) — Алжир
 Harpactea antoni Bosmans, 2009 — Греция
 Harpactea apollinea Brignoli, 1979 — Греция
 Harpactea arguta (Simon, 1907) — Франция, Италия
 Harpactea armenica Dunin, 1989 — Армения
 Harpactea arnedoi Kunt et al., 2011 — Турция
 Harpactea asparuhi Lazarov, 2008 — Болгария
 Harpactea auresensis Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea auriga (Simon, 1911) — Алжир
 Harpactea aurigoides Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea azerbajdzhanica Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea azowensis Charitonov, 1956 — Украина
 Harpactea babori (Nosek, 1905) — Болгария, Турция
 Harpactea ballarini Kunt, Ozkutuk & Elverici, 2013 — Турция
 Harpactea blasi Ribera & Ferrandez, 1986 — Испания
 Harpactea buchari Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea bulgarica Lazarov & Naumova, 2010 — Болгария
 Harpactea caligata Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea camenarum Brignoli, 1977 — от Греции до Грузии
 Harpactea carusoi Alicata, 1974 — Италия, Тунис
 Harpactea catholica (Brignoli, 1984) — Крит
 Harpactea caucasia (Kulczynski, 1895) — Россия, Грузия
 Harpactea cecconii (Kulczynski, 1908) — Кипр
 Harpactea cesari Van Keer, 2009 — Греция
 Harpactea chreensis Bosmans & Beladjal, 1989 — Алжир
 Harpactea christae Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea christodeltshevi Bayram, Kunt & Yagmur, 2009 — Турция
 Harpactea clementi Bosmans, 2009 — Греция
 Harpactea coccifera Brignoli, 1984 — Крит
 Harpactea colchidis Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea complicata Deltshev, 2011 — Сербия
 Harpactea corinthia Brignoli, 1984 — Греция
 Harpactea corticalis (Simon, 1882) — Южная Европа
 Harpactea cressa Brignoli, 1984 — Крит
 Harpactea cruriformis Bosmans, 2011 — Греция
 Harpactea dashdamirovi Dunin, 1993 — Азербайджан
 Harpactea deelemanae Dunin, 1989 — Армения
 Harpactea deltshevi Dimitrov & Lazarov, 1999 — Болгария
 Harpactea digiovannii Gasparo, 2013 — Греция
 Harpactea diraoi Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea dobati Alicata, 1974 — Турция
 Harpactea doblikae (Thorell, 1875) — Украина, Крым
 Harpactea dufouri (Thorell, 1873) — Балеарские острова
 Harpactea dumonti Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea erseni Kunt, Ozkutuk & Kaya, 2010 — Турция
 Harpactea eskovi Dunin, 1989 — Грузия, Армения
 Harpactea fageli Brignoli, 1980 — Португалия, Испания
 Harpactea forcipifera (Simon, 1911) — Алжир
 Harpactea gaditana Pesarini, 1988 — Испания
 Harpactea galatica Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea gennargentu Wunderlich, 1995 — Сардиния
 Harpactea globifera (Simon, 1911) — Алжир
 Harpactea golovatchi Dunin, 1989 — Армения
 Harpactea gridellii (Caporiacco, 1951) — Италия
 Harpactea grisea (Canestrini, 1868) — Швейцария, Австрия, Италия, Словения
 Harpactea hauseri Brignoli, 1976 — Греция
 Harpactea haymozi Brignoli, 1979 — Франция
 Harpactea heizerensis Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea heliconia Brignoli, 1984 — Греция
 Harpactea henschi (Kulczynski, 1915) — Босния и Герцеговина
 Harpactea herodis Brignoli, 1978 — Израиль
 Harpactea hispana (Simon, 1882) — Испания, Франция
 Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) — Европа до Украины
 Harpactea hyrcanica Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea incerta Brignoli, 1979 — Греция
 Harpactea incurvata Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea indistincta Dunin, 1991 — Россия, Азербайджан
 Harpactea innupta Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea isaurica Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea johannitica Brignoli, 1976 — Греция
 Harpactea kalaensis Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea karabachica Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea kareli Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea kencei Kunt et al., 2011 — Турция
 Harpactea konradi Lazarov, 2009 — Болгария
 Harpactea korgei Brignoli, 1979 — Турция
 Harpactea krueperi (Simon, 1884) — Греция
 Harpactea krumi Lazarov, 2010 — Болгария
 Harpactea kubrati Lazarov, 2008 — Болгария
 Harpactea kulczynskii Brignoli, 1976 — Греция
 Harpactea lazarovi Deltshev, 2011 — Болгария
 Harpactea lazonum Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) — Европа до Молдавии
 Harpactea loebli Brignoli, 1974 — Греция
 Harpactea logunovi Dunin, 1992 — Россия, Грузия
 Harpactea longitarsa Alicata, 1974 — Алжир, Тунис
 Harpactea longobarda Pesarini, 2001 — Италия, Украина
 Harpactea lyciae Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea maelfaiti Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea magnibulbi Machado & Ferrandez, 1991 — Португалия
 Harpactea major (Simon, 1911) — Алжир
 Harpactea martensi Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea mcheidzeae Dunin, 1992 — Грузия
 Harpactea medeae Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea mehennii Bosmans & Beladjal, 1989 — Алжир
 Harpactea mentor Lazarov & Naumova, 2010 — Болгария
 Harpactea mertensi Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea minoccii Ferrandez, 1982 — Испания
 Harpactea minuta Alicata, 1974 — Тунис
 Harpactea mithridatis Brignoli, 1979 — от Турции до Грузии
 Harpactea mitidjae Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea modesta Dunin, 1991 — Россия, Азербайджан
 Harpactea monicae Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea mouzaiensis Bosmans & Beladjal, 1989 — Алжир
 Harpactea muscicola (Simon, 1882) — Корсика
 Harpactea nachitschevanica Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea nausicaae Brignoli, 1976 — Македония, Греция
 Harpactea nenilini Dunin, 1989 — Армения
 Harpactea nuragica Alicata, 1966 — Италия
 Harpactea oglasana Gasparo, 1992 — Италия
 Harpactea oranensis Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea ortegai Ribera & De Mas, 2003 — Испания
 Harpactea osellai Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea ouarsenensis Bosmans & Beladjal, 1991 — Алжир
 Harpactea ovata Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea paradoxa Dunin, 1992 — Грузия
 Harpactea parthica Brignoli, 1980 — Иран, Туркменистан
 Harpactea persephone Gasparo, 2011 — Крит
 Harpactea piligera (Thorell, 1875) — Италия
 Harpactea pisidica Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea proxima Ferrandez, 1990 — Португалия
 Harpactea punica Alicata, 1974 — Алжир, Тунис
 Harpactea reniformis Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) — Европа до Грузии
 Harpactea rucnerorum Polenec & Thaler, 1975 — Хорватия
 Harpactea ruffoi Alicata, 1974 — Тунис
 Harpactea rugichelis Denis, 1955 — Ливан
 Harpactea sadistica Rezac, 2008 — Израиль
 Harpactea saeva (Herman, 1879) — Восточная Европа
 Harpactea samuili Lazarov, 2006 — Болгария
 Harpactea sanctaeinsulae Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea sanctidomini Gasparo, 1997 — Италия
 Harpactea sardoa Alicata, 1966 — Италия
 Harpactea sbordonii Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea sciakyi Pesarini, 1988 — Испания
 Harpactea secunda Dunin, 1989 — Армения
 Harpactea senalbensis Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea serena (Simon, 1907) — Испания, Франция
 Harpactea sicula Alicata, 1966 — Сицилия
 Harpactea sinuata Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea spasskyi Dunin, 1992 — Россия, Украина
 Harpactea spirembolus Russell-Smith, 2011 — Греция
 Harpactea srednagora Dimitrov & Lazarov, 1999 — Болгария
 Harpactea stalitoides Ribera, 1993 — Португалия
 Harpactea strandi (Caporiacco, 1939) — Италия
 Harpactea strandjica Dimitrov, 1997 — Болгария
 Harpactea strinatii Brignoli, 1979 — Греция
 Harpactea sturanyi (Nosek, 1905) — Болгария, Турция
 Harpactea subiasi Ferrandez, 1990 — Португалия
 Harpactea talyschica Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea tenuiemboli Deltshev, 2011 — Сербия
 Harpactea terveli Lazarov, 2009 — Болгария
 Harpactea thaleri Alicata, 1966 — Швейцария, Италия
 Harpactea undosa Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea vagabunda Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea vignai Brignoli, 1978 — Турция
 Harpactea villehardouini Brignoli, 1979 — Греция
 Harpactea yakourensis Beladjal & Bosmans, 1997 — Алжир
 Harpactea zaitzevi Charitonov, 1956 — Грузия, Азербайджан, Армения
 Harpactea zannonensis Alicata, 1966 — Италия
 Harpactea zjuzini Dunin, 1991 — Азербайджан
 Harpactea zoiai Gasparo, 1999 — Греция

Harpactocrates 
Harpactocrates Simon, 1914
 Harpactocrates apennicola Simon, 1914 — Франция, Италия
 Harpactocrates cazorlensis Ferrandez, 1986 — Испания
 Harpactocrates drassoides (Simon, 1882) — Западная Европа
 Harpactocrates escuderoi Ferrandez, 1986 — Испания
 Harpactocrates globifer Ferrandez, 1986 — Испания
 Harpactocrates gredensis Ferrandez, 1986 — Испания
 Harpactocrates gurdus Simon, 1914 — Испания, Франция
 Harpactocrates intermedius Dalmas, 1915 — Франция, Италия
 Harpactocrates meridionalis Ferrandez & Martin, 1986 — Испания
 Harpactocrates radulifer Simon, 1914 — Испания, Франция
 Harpactocrates ravastellus Simon, 1914 — Испания, Франция
 Harpactocrates trialetiensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Harpactocrates troglophilus Brignoli, 1978 — Турция

Holissus 
Holissus Simon, 1882
 Holissus unciger Simon, 1882 — Корсика

Hygrocrates 
Hygrocrates Deeleman-Reinhold, 1988
 Hygrocrates caucasicus Dunin, 1992 — Грузия, Абхазия
 Hygrocrates deelemanus Kunt & Yag, 2011 — Турция
 Hygrocrates georgicus (Mcheidze, 1972) — Грузия
 Hygrocrates kovblyuki Kunt & Marusik, 2013 — Турция
 Hygrocrates lycaoniae (Brignoli, 1978) — Родос, Турция

Kaemis 
Kaemis Deeleman-Reinhold, 1993
 Kaemis carnicus Gasparo, 1995 — Италия
 Kaemis circe (Brignoli, 1975) — Италия
 Kaemis vernalis Deeleman-Reinhold, 1993 — Черногория

Mesostalita 
Mesostalita Deeleman-Reinhold, 1971
 Mesostalita comottii (Gasparo, 1999) — Хорватия
 Mesostalita kratochvili Deeleman-Reinhold, 1971 — Босния и Герцеговина
 Mesostalita nocturna (Roewer, 1931) — Италия, Словения

Minotauria 
Minotauria Kulczynski, 1903
 Minotauria attemsi Kulczynski, 1903 — Крит
 Minotauria fagei (Kratochvil, 1970) — Крит

Parachtes 
Parachtes Alicata, 1964
 Parachtes andreinii Alicata, 1966 — Италия
 Parachtes cantabrorum (Simon, 1914) — Испания, Франция
 Parachtes deminutus (Denis, 1957) — Испания
 Parachtes ignavus (Simon, 1882) — Испания, Франция, Корсика
 Parachtes inaequipes (Simon, 1882) — Корсика
 Parachtes latialis Alicata, 1966 — Италия
 Parachtes limbarae (Kraus, 1955) — Сардиния
 Parachtes loboi Jimenez-Valverde, Barriga & Moreno, 2006 — Испания
 Parachtes romandiolae (Caporiacco, 1949) — Италия
 Parachtes siculus (Caporiacco, 1949) — Италия
 Parachtes teruelis (Kraus, 1955) — Испания
 Parachtes vernae (Caporiacco, 1936) — Италия

Parastalita 
Parastalita Absolon & Kratochvil, 1932
 Parastalita stygia (Joseph, 1882) — Босния и Герцеговина

Rhode 
Rhode Simon, 1882
 Rhode aspinifera (Nikolic, 1963) — Словения
 Rhode baborensis Beladjal & Bosmans, 1996 — Алжир
 Rhode biscutata Simon, 1893 — Средиземноморье
 Rhode magnifica Deeleman-Reinhold, 1978 — Черногория
 Rhode scutiventris Simon, 1882 — Португалия, Испания, Марокко, Алжир
 Rhode stalitoides Deeleman-Reinhold, 1978 — Босния и Герцеговина
 Rhode subterranea (Kratochvil, 1935) — Босния и Герцеговина
 Rhode tenuipes (Simon, 1882) — Корсика
 Rhode testudinea Pesarini, 1984 — Италия

Rhodera 
Rhodera Deeleman-Reinhold, 1989
 Rhodera hypogea Deeleman-Reinhold, 1989 — Крит

Sardostalita 
Sardostalita Gasparo, 1999
 Sardostalita patrizii (Roewer, 1956) — Сардиния

Speleoharpactea 
Speleoharpactea Ribera, 1982
 Speleoharpactea levantina Ribera, 1982 — Испания

Stalagtia 
Stalagtia Kratochvil, 1970
 Stalagtia argus Brignoli, 1976 — Греция
 Stalagtia christoi Van Keer & Bosmans, 2009 — Греция
 Stalagtia hercegovinensis (Nosek, 1905) — Балканы, Крит
 Stalagtia kratochvili Brignoli, 1976 — Греция
 Stalagtia monospina (Absolon & Kratochvil, 1933) — Черногория
 Stalagtia skadarensis Kratochvil, 1970 — Черногория
 Stalagtia thaleriana Chatzaki & Arnedo, 2006 — Крит, Турция

Stalita 
Stalita Schiodte, 1847
 Stalita hadzii Kratochvil, 1934 — Словения
 Stalita inermifemur Roewer, 1931 — Словения, Хорватия
 Stalita pretneri Deeleman-Reinhold, 1971 — Хорватия
 Stalita taenaria Schiodte, 1847 — Италия, Словения, Хорватия

Stalitella 
Stalitella Absolon & Kratochvil, 1932
 Stalitella noseki Absolon & Kratochvil, 1933 — Босния и Герцеговина, Черногория

Stalitochara 
Stalitochara Simon, 1913
 Stalitochara kabiliana Simon, 1913 — Алжир

Tedia 
Tedia Simon, 1882
 Tedia abdominalis Deeleman-Reinhold, 1988 — Израиль, Сирия
 Tedia oxygnatha Simon, 1882 — Сирия

Примечания 
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

D